Klucz peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Klucz, un arrondissement municipal de la ville de Szczecin
 Klucz, un village de la voïvodie de Lubusz
 Klucz, un village de la voïvodie d'Opole